Kerschensteiner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Kerschensteiner (1884–1972) , Jurist, Ministerialrat und Abteilungsdirigent im Reichsarbeitsministerium; Präsident des Landesarbeitsgerichts in München
 Franz Kerschensteiner (1927–2010), bayerischer Ministerialbeamter
 Franz Xaver Kerschensteiner (1839–1915), deutscher Instrumentenbauer
 Georg Kerschensteiner (1854–1932), deutscher Pädagoge (Mathematik und Physik) und Begründer der Arbeitsschule
 Hermann Kerschensteiner (1873–1937), deutscher Internist und Mitarbeiter der Münchener Medizinischen Wochenschrift
 Josef Kerschensteiner (1864–1936), deutscher Tiermaler
 Jula Kerschensteiner (1917–1996), deutsche klassische Philologin

Siehe auch:
 Paul-Kerschensteiner-Schule, eine Berufsschule in Bad Überkingen